

Geografia
 Nevado del Ruiz, noto anche come monte Ruiz – stratovulcano andino localizzato nel dipartimento del Tolima in Colombia
 Ruíz, comune del Messico nello stato di Nayarit

Persone

Arte civile 
 Ágatha Ruiz de la Prada (1960) – nobile col titolo di Grande di Spagna, disegnatrice d'abbigliamento
 Ángela Ruiz Robles (1895-1975) – scrittrice e inventrice spagnola
 Carlos Ruiz Zafón (1964) – romanziere spagnolo, autore de L'ombra del vento
 Hilton Ruiz (1952-2006) – pianista e compositore jazz, statunitense di ascendenza portoricana
 Íngrid Rubio i Ruiz (1975) – attrice spagnola, Premio Goya per il film Más allá del jardín
 José Ruiz y Blasco (1838-1913) – pittore e docente spagnolo, padre di Pablo Picasso
 Juan Diego Ruíz Montero (1942) – attore spagnolo, Concha de Plata al miglior attore e tre volte Premio Goya 
 Manuel Machado Ruiz (1874-1947) – poeta, scrittore e drammaturgo spagnolo
 Olivia Ruiz, in arte Livia Blanc (1980) – cantante e attrice francese
 Raúl Ruiz (1941-2011) – regista e sceneggiatore cileno
 Tulipa Ruiz (1978) – cantautrice e illustratrice brasiliana

Arte militare e politica 
 Adolfo Ruiz Cortines (1890-1973) – militare ed esponente del Partito Rivoluzionario Istituzionale, Presidente del Messico dal 1952 al 1958
 Cipriano Castro Ruiz (1858-1924) – militare e politico, Presidente del Venezuela dal 1899 al 1908
 Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1942) – politico e ingegnere civile, Presidente del Cile dal 1994 al 2000
 Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895) – politico spagnolo, per alcuni mesi Primo Ministro
 Rubén Ruiz Ibárruri (1920-1942) – militare spagnolo, stella d'oro col titolo di Eroe dell'Unione Sovietica

Scienza e informazione 
 Dina Marie Ruiz Eastwood (1965) – giornalista radio-televisiva e attrice statunitense
 Gaetano Arangio-Ruiz (1919) – giurista internazionalista italiano
 José Martínez Ruiz, in arte Azorín (1873-1967) – romanziere e critico letterario spagnolo
 Hipólito Ruiz López (1754-1816) – botanico spagnolo, esploratore e trattatista
 Magdalena Ruiz Guiñazú (1935-2022) – giornalista e scrittrice argentina
 Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964) – giurista e accademico italiano, due volte Ministro
 Vladimiro Arangio-Ruiz (1887-1952) – grecista e accademico italiano, studioso di filosofia morale

Religione 
 Lorenzo Ruiz (1600 ca–1637) – frate missionario filippino, martire e santo
 Samuel Ruiz García (1924-2011) – vescovo cattolico messicano

Sport (singoli e di squadra) 
 Calcio
 Alan Ruiz (n. 1993) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Aníbal Ruiz (1942-2017) – allenatore di calcio uruguaiano
 Antonio Ruiz (n. 1937) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Bolívar Ruiz (n. 1958) – calciatore ecuadoriano, di ruolo centrocampista
 Bryan Ruiz (n. 1985) – calciatore costaricano, di ruolo attaccante
 Carlos Ruiz (n. 1979) – calciatore guatemalteco, di ruolo attaccante
 Carlos Ruiz (n. 1993) – calciatore argentino, di ruolo difensore 
 Carlos Ruiz Arenaga (n. 1983) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Cecilio Alfonso Waterman Ruiz (n. 1991) – calciatore panamense, di ruolo attaccante 
 Cristóbal Emilio Torres Ruiz ("Curro Torres", n. 1976) –  allenatore ed ex calciatore spagnolo 
 Diego Ruiz (n. 1980) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Elvis Geovany Scott Ruiz (n. 1978) – calciatore honduregno, di ruolo attaccante
 Enzo Ruiz (n. 1988) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Fabián Ruiz Peña (n. 1996) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Félix Ruiz (1940-1993)  – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Fernando Enrique Arce Ruiz  (n. 1980) – ex calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Iñigo Ruiz de Galarreta (n. 1993) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista 
 Jesé Rodríguez Ruiz (n. 1993) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 John Jairo Ruiz (n. 1994) – calciatore costaricano, di ruolo attaccante
 Jonathan Mejía Ruiz ("Jona", n. 1989) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (n. 1965) – calciatore messicano, di ruolo difensore
 José Cañas Ruiz-Herrera (n. 1987) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore centrocampista 
 José Ruiz Aguilar (n. 1904) – calciatore messicano, di ruolo attaccante
 Juan José Ruiz (n. 1980) – calciatore a 5 guatemalteco
 Juan Torres Ruiz (n. 1989) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Justo Ruiz (n. 1969) – calciatore spagnolo naturalizzato andorrano, di ruolo attaccante
 Jozabed Sánchez Ruiz (n. 1991) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Juan Carlos Real Ruiz (n. 1991) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista 
 Lázaro Ruiz (n. 1978) – calciatore cubano, di ruolo difensore
 Marco Antonio Ruiz (n. 1969) – allenatore ed ex calciatore messicano
 Matías Ruiz Díaz (n. 1996) – calciatore argentino, di ruolo difensore 
 Miguel Ángel Ruiz (n. 1934) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Miguel Ángel Ruiz García (n. 1955) – ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore centrale
 Óscar Emilio Rojas Ruiz (n. 1979) – calciatore costaricano 
 Óscar Ruiz Roa (n. 1991) – calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 Pablo Hervías Ruiz (n. 1993) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista 
 Pedro Ruiz (n. 1947) – calciatore peruviano, di ruolo centrocampista
 Ramón Otoniel Olivas Ruiz (n. 1968) – allenatore ed ex giocatore di calcio nicaraguense
 Rafael Jordà Ruiz de Assin (n. 1984) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante 
 Rodrigo Patricio Ruiz (n. 1972) – calciatore cileno, di ruolo attaccante
 Sebastián Gamarra Ruiz (n. 1997) – calciatore boliviano, di ruolo centrocampista
 Víctor Ruiz – ex calciatore costaricano
 William Rafael González Ruiz (n. 1969) – calciatore venezuelano, di ruolo difensore
 Yendrick Ruiz (n. 1987) – calciatore costaricano, di ruolo attaccante 

 Altri sport 
 Alberto López de Munain Ruiz de Gauna (n. 1972) – ciclista su strada spagnolo
 Ángel Madrazo Ruiz (n. 988) – ciclista su strada spagnolo 
 Ania Ruiz (n. 1982) – pallavolista portoricana
 Bernardo Ruiz (n. 1925) – ciclista su strada spagnolo
 Carlos Rubén Rivera Ruiz (n. 1983) – cestista portoricano, di ruolo guardia
 Carolina Verónica Ruiz Castillo (n. 1981) – campionessa spagnola di sci alpino internazionale
 David Cortés Ruiz (n. 1981) – cestista della BSN portoricana
 Emilio de Villota Ruiz (n. 1946) – pilota automobilistico spagnolo
 Santiago Herrero Ruiz (1942-1970) – pilota motociclistico spagnolo
 Tracie Ruiz (n. 1963) – nuotatrice statunitense, tre volte medaglista olimpica
 Yumilka Ruiz (n. 1978) – pallavolista cubana, medaglista olimpica nel 2004

Pagine correlate
 Juan Ruiz (disambigua)
 Óscar Ruiz (disambigua)
 Pablo Ruiz
 Rodrigo Ruiz